Augusta Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Augusta Township (Arkansas)
 Augusta Township (Illinois)
 Augusta Township (Kansas)
 Augusta Township (Michigan)
 Augusta Township (Minnesota)
 Augusta Township (Ohio)
 Augusta Township (Pennsylvania)